The Toxic Avenger – film del 1984 diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz
 The Toxic Avenger (serie di film) – serie cinematografica prodotta dalla Troma e diretta da Lloyd Kaufman e Michael Herz 
 The Toxic Avenger – musical basato sul film
 Toxic Avenger – personaggio protagonista dell'omonima serie di film
 The Toxic Avenger –  disc jockey, compositore e produttore discografico francese